147 км — остановочный пункт на линии Москва — Ярославль Александровского направления Ярославского региона Северной железной дороги. Находится в Переславском районе Ярославской области России, между юго-восточной частью деревни Берендеево и деревней Милославка.

Описание 
Расстояние до узловых станций (в километрах): Александров — 35, Ярославль-Главный — 135.

Останавливаются пригородные поезда из Ярославля в южном направлении и обратно (4 пары в день).

Коммерческие операции 
Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся.

Ссылки 
 Расписание на Яндекс. Расписания
  147 км (Москва — Ярославль) на сайте Единая сетевая разметка

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Переславский район